El término capuchino puede referirse:

 al fraile capuchino, perteneciente a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, originada a partir de una reforma de la Orden Franciscana de la Iglesia Católica;
 al mono capuchino, perteneciente al género Cebus, un primate americano, así llamados por la semejanza de su pelaje con el hábito de los frailes capuchinos;
 a varias especies de aves paseriformes de la familia Estrildidae, clasificadas en los géneros Lepidopygia, [Lonchura, Heteromunia y Amadina;
 al capuchino o cappuccino, una preparación de café cuyo color recuerda las túnicas monacales, coronada con espuma de leche a semejanza de una capucha;
 al nombre común de la planta Nigella damascena;
 al nombre común de la planta Arisarum vulgare;
 al nombre común de la planta Tropaeolum majus;
 a Capuchinos, un barrio popular histórico de la ciudad española de Málaga (Andalucía);
 a Capuchinos, una estación del Metro de Caracas (Venezuela);
 a Capuchino, un toro bravo de Jandilla, que corneó mortalmente a un mozo en el cuarto encierro de los sanfermines de 2009.